1,1-dichloorethaan
 1,2-dichloorethaan